Trojahn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gottfried Trojahn (1795–1861), deutscher Kaufmann und Abgeordneter in der preußischen Nationalversammlung  
 Frank Trojahn (* 1963), dänischer Offizier, Konteradmiral
 Manfred Trojahn (* 1949), deutscher Komponist, Dirigent, Opernregisseur und Essayist

Siehe auch:
 Trojan